Адаево — название населённых пунктов в России:
 Адаево — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Адаево — село в Актанышском районе Татарстана.
 Адаево — село в Кукморском районе Татарстана.